A Kvačany településnév jelentései:

Kacsány (Kvacsány) szlovákiai község szlovák neve az Eperjesi járásban
Kvacsan szlovákiai község szlovák neve a Liptószentmiklósi járásban